Незло́бин — русская фамилия. Известные носители:
 
 Незлобин, Константин Николаевич (1857—1930; наст. фам. Алябьев) — русский актёр, режиссёр, антрепренёр, создатель Театра Незлобина.
 Незлобин — псевдоним беллетриста и фельетониста Александра Александровича Дьякова (1845—1895).

См. также 
 Злобин